tofu, prehrambeni proizvod
 Tofij (mađ. Tófű), selo u Mađarskoj u Baranjskoj županiji